Koszewnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Koszewnica, village du powiat de Siedlce
 Koszewnica, village du powiat de Węgrów